Бандман () — еврейская фамилия. Известные носители:

  (1933—2007) — военнослужащий Армии обороны Израиля.
 Бандман, Йон (род. 1982) — священнослужитель РПЦЗ.
  (1837—1905) — американский еврейский актёр.